Итажаи

 Итажаи — город в Бразилии, штат Санта-Катарина.
 Итажаи — микрорегион в Бразилии, штат Санта-Катарина.
 Фос-ду-Риу-Итажаи — городская агломерация в Бразилии.
 Вали-ду-Итажаи — мезорегион в Бразилии, штат Санта-Катарина.